Реотье́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы. Входит в состав кантона Гийестр. Округ коммуны — Бриансон.

Код INSEE коммуны — 05116.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 193 человека.

Экономика 

В 2007 году среди 122 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 99 были экономически активными, 23 — неактивными (показатель активности — 81,1 %, в 1999 году было 71,4 %). Из 99 активных работали 90 человек (48 мужчин и 42 женщины), безработных было 9 (4 мужчины и 5 женщин). Среди 23 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Мишель
 Минеральный источник с известковой водой

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки